Birchwood Park ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Birchwood Park (Delaware), im New Castle County
 Birchwood Park (New York), im Dutchess County
 Birchwood Park (North Carolina), im Onslow County
 Birchwood Park (Virginia), im James City County

Birchwood Park steht für:
 Birchwood Park (Birchwood), Park in Birchwood (Warrington), Vereinigtes Königreich